Блажевац може бити:

 Блажевац (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Блажевац (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ